Khaleej bezeichnet:

 Khaleej Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Khaleej Times, Tageszeitung im Raum des persischen Golfs